Il singolare del Barcelona Open Banco Sabadell 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Rafael Nadal era il detentore del titolo e ha vinto in finale 6–2, 7–5, contro David Ferrer.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Rafael Nadal (campione)
 Fernando Verdasco (quarti)
 Nikolaj Davydenko (semifinali)
 David Ferrer (finale)
 Fernando González (semifinali)
 Tommy Robredo (quarti)
 David Nalbandian (quarti, infortunato)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)

 Radek Štěpánek (quarterfinals)
 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Marat Safin (primo turno)
 Igor' Andreev (terzo turno)
 Richard Gasquet (secondo turno)
 Robin Söderling (secondo turno)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 Feliciano López (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Barcelona Open Banco Sabadell 2009
ATP World Tour 2009